Кларънс Джей „Кланси“ Браун III () (роден на 5 януари 1959 г.) е американски актьор. Известен е с ролите си във филмите „Шотландски боец“, „Изкуплението Шоушенк“, „Звездни рейнджъри“ и сериала „Карнавал“. Браун се занимава активно с озвучаване, а по-известни роли са му тези на г-н Рак в „Спондж Боб“ и Лекс Лутор в Анимационната вселена на ДиСи и „Супермен/Батман: Обществени врагове“.

Личен живот 
От 1993 г. е женен за Джийн Джонсън. Семейството има две деца.

Външни препратки 

 Официален уебсайт
 

Американски озвучаващи актьори
Американски актьори и актриси
Охайци